

Patronyme 

 Austin Kincaid, (1980 -), actrice pornographique américaine. 
 Jamaica Kincaid (1949 -), écrivaine américano-antiguaise.
 Priscilla Kincaid-Smith (1926 - 2015), néphrologue australienne d'origine sud-africaine. 
 Tim Kincaid (1944 -), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain.
 William Kincaid (1895-1967), flûtiste américain.

Toponyme 

 Kincaid un village du comté de Christian dans l'Illinois ;
 Kincaid,  une ville du comté d'Anderson au Kansas.